L'élection présidentielle de 2020 peut désigner :

 l'élection présidentielle de 2020 en Artsakh ;
 l'élection présidentielle de 2020 au Burkina Faso ;
 l'élection présidentielle biélorusse de 2020 ;
 l'élection présidentielle seychelloise de 2020 ;
 l'élection présidentielle américaine de 2020 ;
 l'élection présidentielle guinéenne de 2020 ;
 l'élection présidentielle nord-chypriote de 2020 ;
 l'élection présidentielle bougainvillaise de 2020 ;
 l'élection présidentielle croate de 2019-2020 ;
 l'élection présidentielle grecque de 2020 ;
 l'élection présidentielle polonaise de 2020 ;

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2020
 Élection présidentielle de 2019
 Élection présidentielle de 2021